«Come into My Life» — дебютный альбом итальянской исполнительницы Галы Риццато, выпущенный в 17 ноября 1997 года.
Альбом основывался на одноимённом сингле, который вышел в 1997 году в Японии и Америке. Диск был успешным, у певицы намечалось дальнейшее сотрудничество с Universal, но оно не состоялось из-за смерти мужа Галы, и последовавшего вслед за этим творческого кризиса.

Успех альбому принесли несколько композиций, которые стали хитами — заглавная «Come Into My Life», «Freed From Desire», «Let a Boy Cry», а также «Suddenly».

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 



Дебютные альбомы 1997 года